Palaver steht für:
 Palaver, Begriff für ein langwieriges und häufig eher oberflächliches Gespräch

Palaver ist der Familienname von:
 Wolfgang Palaver  (* 1958), österreichischer Theologe

Sonstiges:
 Palaver Point, Landspitze von Two Hummock Island, Palmer-Archipel, Antarktis